Tijdens de Tachtigjarige Oorlog:
 Beleg van Gulik (1610) door Maurits van Oranje en het Franse leger onder leiding van maarschalk De La Chátre
 Beleg van Gulik (1621-1622), door Ambrogio Spinola en Hendrik van den Bergh